Alaksandr Piatrowicz Siniauski, biał. Аляксандр Пятровіч Сіняўскі, ros. Александр Пётрович Синявский, Aleksandr Piotrowicz Siniawski (ur. 9 marca 1977) – białoruski skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 i 1998, pierwszy w historii skoczek narciarski, który reprezentował Białoruś na igrzyskach olimpijskich.

Były rekordzista Białorusi w długości skoku narciarskiego mężczyzn (180 m w Harrachovie).

Przebieg kariery 
Dwukrotnie brał udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. W 1993 w Falun zajął 42. miejsce na skoczni dużej i 59. miejsce na skoczni normalnej. W 1997 w Trondheim był 47. na skoczni normalnej i 53. na skoczni dużej.

W 1994 po raz pierwszy w karierze wystąpił w konkursach skoków na zimowych igrzyskach olimpijskich, zajmując 54. miejsce na obiekcie dużym i 38. na obiekcie normalnym. Był to zarazem pierwszy w historii olimpijski występ białoruskiego skoczka w narodowych barwach Białorusi. Jednocześnie Siniauski był najmłodszym Białorusinem, który uczestniczył w igrzyskach w Lillehammer. W momencie startu miał 16 lat i 349 dni. Podczas konkursów olimpijskich w 1998 w Nagano Siniauski uplasował się na 50. miejscu w zawodach na skoczni K90 i na 32. miejscu na skoczni K120.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 9 marca 1996 na mamuciej skoczni w Harrachovie, gdzie zajął najwyższe w karierze, 31. miejsce. W zawodach tej rangi startował do 1998, jednak nigdy nie wywalczył punktów do klasyfikacji generalnej. 25 stycznia 1998 wziął udział w konkursie indywidualnym MŚ w lotach narciarskich i zajął w nim 37. miejsce. W sezonie 1998/1999 wystąpił w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata na dużej skoczni w Harrachovie, jednak nie awansował do konkursu głównego.

Od sezonu 1993/1994 do sezonu 1997/1998 występował także w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Zgromadził w nich łącznie 73 punkty do klasyfikacji generalnej, z czego najwięcej w sezonie 1995/1996 – uzyskał wówczas 65 punktów, dzięki czemu zajął 108. miejsce w łącznym zestawieniu.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Białoruscy olimpijczycy
Białoruscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998